Ash Goldie (né le  à London, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons universitaires, il se joint aux Ice Dogs de Long Beach de l'ECHL pour deux saisons. Il connait ensuite sa meilleure saison chez les professionnels en 2007-08 alors qu'il récolte 83 points en 70 parties avec le club canadien des Salmon Kings de Victoria. Depuis, il a joué au Danemark, Suisse, Allemagne et en 2010-11 au Japon avec les Nippon Paper Cranes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||41 ||9 ||18 ||27 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||38 ||8 ||15 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||42 ||9 ||13 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||39 ||11 ||10 ||21 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||46 ||22 ||15 ||37 ||18 ||7 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2006-2007 ||Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||67 ||39 ||35 ||74 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||70 ||40 ||43 ||83 ||24 ||11 ||4 ||6 ||10 ||8
|-
|2008-2009 ||Herlev Hornets ||AL-Bank ligaen ||8 ||6 ||4 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||SC Langenthal ||LNB ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||EV Ravensbourg ||2. Bundesliga ||42 ||21 ||15 ||36 ||30 ||11 ||3 ||7 ||10 ||10
|-
|2010-2011 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||33 ||15 ||29 ||44 ||24 ||4 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2011-2012 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL || 17|| 10|| 6|| 16|| 8|| 17|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|2012-2013 ||Braehead Clan ||EIHL || 56|| 34|| 46|| 80|| 34|| 2|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 2013-2014 || Braehead Clan || EIHL || 40|| 25|| 26|| 51|| 18|| 4|| 4|| 5|| 9|| 0

Parenté dans le sport 
Frère du joueur Wes Goldie.

Notes et références 

Naissance en mars 1981
Naissance à London (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Nippon Paper Cranes
Joueur du SC Langenthal
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du Braehead Clan
Joueur des Herlev Hornets
Attaquant de hockey sur glace